

Patronyme
 Anna Belknap, (1972- ), est une actrice américaine.
 Jeremy Belknap, (1744-1798), était un ecclésiastique et historien américain.
 William W. Belknap, (1829-1890), était un général de l'Armée de terre des États-Unis.

Toponyme
 Le comté de Belknap est situé au centre de l'État américain du New Hampshire.
 Belknap, un village du comté de  Johnson dans l'Illinois, aux États-Unis.
 

Homonymie
Homonymie de patronyme